Memoriał Josefa Odložila 2010 – mityng lekkoatletyczny rozegrany 14 czerwca 2010 roku w stolicy Czech Pradze. Zawody zaliczane były do kalendarza European Athletics Outdoor Premium Meetings 2010.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 
 

2010 w lekkoatletyce
2010 w Czechach
Memoriał Josefa Odložila